Saint-Jean-devant-Possesse ist eine französische Gemeinde im Département Marne in der Region Grand Est. Sie hat eine Fläche von 5,31 km² und  Einwohner ().

Bevölkerungsentwicklung

Weblinks 

Ort in Grand Est